Götz steht für:

 Götz, Vor- und Familienname 
 Götz (Groß Kreutz (Havel)), Ortsteil von Groß Kreutz (Havel), Brandenburg
 (2278) Götz, Asteroid des Hauptgürtels
 Ludwig und Jakob Götz, deutsche Reederei
 Johann von Götzen auch: Johann von Götz; kaiserlicher General im Dreißigjährigen Krieg.